Spick steht für:

 Spick, ein Schweizer Jugendmagazin 

Spick ist der Familienname folgender Personen:

 Lee Spick (1980–2015), englischer Snookerspieler
 Mike Spick, Autor
 Sandra Spick (* 1989), österreichische Moderatorin, YouTuberin und Schauspielerin